Leopoldo I d'Asburgo (1290-1326) – duca d'Austria e Stiria
 Leopoldo I d'Asburgo (1640-1705) – imperatore dal 1658, re d'Ungheria dal 1655 e di Boemia dal 1656
 Leopoldo I del Belgio (1790-1865) – principe di Sassonia-Coburgo e primo re dei Belgi
 Pietro Leopoldo I ovvero Leopoldo II d'Asburgo-Lorena (1747-1792) – granduca di Toscana dal 1765 e imperatore dal 1790